Бібліотека № 13 Солом'янського району м.Києва. Входить до Централізованої бібліотечної системи Солом'янського району м. Києва.

Адреса 

03061, м.Київ, проспект Відрадний, 14/45

Характеристика 

Площа приміщення бібліотеки - 233,9 м², книжковий фонд - 18,3 тис. примірників. Щорічно обслуговує 2,3 тис. користувачів. Кількість відвідувань - 17,1 тис., книговидач - 46,6 тис. примірників.

Склад працівників 

Завідувач бібліотеки - Яхно Алла Григорівна.

Історія бібліотеки 

Бібліотека відкрита у 1968 році. Бібліотечні послуги надають абонемент, читальний зал. Використовуються фонди інших бібліотек по МБА. Структура: абонемент, читальна зала, дитяча кімната, wi-fi зона.

Проектна діяльність бібліотеки 
 "Бібліо підвальчик на Відрадному - теплий світ гостинності і комунікації" - проект створення регіонального бібліотечного простору комунікації і спілкування. Термін реалізації проекту: 2017-2020 рр.

Посилання 
 Публічні бібліотеки Києва: Довідник. - 2-е вид., допов. — К., 2004. — 96 с.: іл.
 Бібліотека ім.Лесі Українки
 БіБЛіО ASTRA 13  - блог бібліотеки №13
 Бібліотека 13 Солом'янської ЦБС - сторінка Бібліотеки 13 у Facebook

Бібліотеки Солом'янського району
Засновані в Україні 1968
Публічні бібліотеки Києва